Свирче́вский — польская фамилия. Известные носители:

 Свирчевский, Владимир Степанович (1920—1985) — советский военнослужащий.
 Свирчевский, Феофил Александрович (1851 — ?) — российский архитектор.